Koina (Gambia), een plaats in het district Kantora in Gambia
 Koina (Suriname), een dorp in het district Marowijne in Suriname
 Koina (rivier), een rivier in Odisha in India